František III. je jméno více panovníků:
Císařové
 František I. Štěpán Lotrinský (1708–1765) – císař Svaté říše římské národa německého (vládl v letech 1745–1765), František III. jako lotrinský vévoda

ostatní
 František I. Bretaňský (1414–1450) – vévoda bretaňský (vládl v letech 1442–1450), také František III. dauphin
 František III. Gonzaga (1533–1550), vévoda mantovský v letech 1540–1550
 František III. Modenský (1698–1780), vévoda modenský v letech 1737–1780

Související články 
 František
 František (rozcestník)
 František I.
 František II.
 František IV.
 František V.

Rozcestníky - panovník